Rudolf Camerer ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Camerer (Ingenieur) (1869–1921), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Rudolf Jacob Camerer (1665–1721), deutscher Botaniker und Mediziner